mitra (z łac. przepaska na głowę, turban) – nakrycie głowy:
 mitra – dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii
 mitra – nakrycie głowy wyższego duchowieństwa
 mitra książęca – szczególny rodzaj nakrycia głowy władców i arystokracji, będący formą czterodzielnej korony bez metalowej obręczy, obszyta gronostajowym futrem. Jej przykładem jest kapelusz elektorski, korona Fürsta i oznaki godności kniaziów litewsko-ruskich. Formę mitry miała także np. korony cesarskie Austrii i Rosji.
 Mitra – bóg rzymski, irański i indyjski
 mitraizm – kult solarnego boga
 mitry (Mitridae) – rodzina ślimaków morskich
 Mitra – góra w paśmie Gór Krystalicznych, w Gwinei Równikowej